El Níger va competir per setena vegada als Jocs Olímpics en els de l'estiu del 1996 a Atlanta.

Resultats

Atletisme 
Marató masculina
 Abdou Monzo → 85a posició (2:30.57)

Referències 
 Estadístiques Oficials dels Jocs Olímpics   

Níger als Jocs Olímpics
Competicions esportives del 1996